Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование эстонских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2008 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Эстонии (, ).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Эстонию на международной арене как смешанная парная сборная Эстонии.

Годы и команды-чемпионы

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от пола игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2021 года)

Примечания

См. также 

Кёрлинг
Эстония
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года
Соревнования по кёрлингу в Эстонии